Boski plan – film z 1996 roku
 Boski plan – album Stachursky'ego